Vas puede referirse a:

 Vas, condado de Hungría.
 Vas, localidad de Italia.